Croat se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Thomas Croat
 Thomas Bernard Croat